Convento di Santa Maria Assunta a Capriasca, Svizzera
 Convento di Santa Maria Assunta in Baccanello a Calusco d'Adda